Чемпионат Эстонии по футболу 1948 года — 4-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 8 команд. Чемпионом во второй раз стал «Балтфлот» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1948
Футбол в СССР в 1948 году
1940-е годы в Эстонии